Eirene – w mitologii greckiej córka Zeusa i Temidy, bogini pokoju
 Eirene – księżyc
 Eirene – malarka